Santa Inés () bezeichnet:
 eine Insel im Süden Chiles, siehe Santa Inés (Insel)
 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos, siehe Santa Inés (Burgos)
 eine Gemeinde in Mexiko, siehe Santa Inés de Barraza
 das Fracht- und Fahrgastmotorschiff Santa Ines der Santa-Klasse (1950) der Hamburg-Süd-Reederei

Siehe auch:
 Santa Inês
 Ines
 Inez (Begriffsklärung)